Аббревиатура ASA, а также A.S.A. может иметь следующие значения:

 Acetylsalicylic acid — ацетилсалициловая кислота (аспирин)
 Acoustical Society of America — Американское акустическое общество
 Alaska Airlines — код ICAO: ASA
 American Sociological Association — Американская социологическая ассоциация
 American Statistical Association — Американская ассоциация статистики
 American Studies Association — Американская ассоциация американистики
 American Standards Association — Американская ассоциация стандартов
 Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) — серия аппаратных межсетевых экранов, разработанных компанией Cisco Systems.